Премия (фильм):
 Премия (фильм, 1974) — фильм Сергея Микаэляна.
 Премия (фильм, 2011) — фильм Полы Маркович.